Sveti Stanislav ili Sveti Stanisław može značiti:

 Stanislav Krakovski (1030. – 79.), biskup i mučenik
 Stanislav Kazimierczyk (1433. – 89.), regularni kanonik
 Stanislav Kostka (1550. – 68.), isusovac